Турица може да се односи на:

 Турица (Лучани), насеље у општини Лучани, Република Србија
 Турица (Требиње), насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Турица (Ужице), део града Ужица, на путу ка Кадињачи, Република Србија